Рок-клуб — клуб, объединяющий любителей и поклонников рок-музыки в СССР.

 Ленинградский рок-клуб
 Московская рок-лаборатория
 Ростовский рок-клуб
 Свердловский рок-клуб
 Харьковский рок-клуб